Чёрная панте́ра:

 Чёрная пантера — тёмноокрашенная особь леопарда или ягуара.
 К2 «Чёрная пантера» — южнокорейский боевой танк, принят на вооружение в 2014 году.

Культура и искусство
 Чёрная пантера — супергерой, персонаж комиксов Marvel.
 Т’Чалла (Чёрная пантера) — версия супергероя Marvel, показанная в Киновселенной Марвел.
 «Чёрная пантера» — фильм Райана Куглера об одноимённом супергерое Marvel Comics (США, 2018).
 «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — продолжение фильма 2018 года, вышедшее в 2022 году.
 Чёрная пантера — альбом-саундтрек к одноимённому фильму 2018 года.
 «Чёрная пантера» () — китайская рок-группа, основанная в 1987 году.
 «Чёрная пантера» — фильм Йозефа Маха о цирковой жизни (ГДР, 1966).
 «Чёрная пантера» — немой фильм Иоганна Гутера по мотивам пьесы «Чёрная пантера и Белый медведь» Владимира Винниченко (Германия, 1921).
 «Чёрная пантера и Белый медведь» — телевизионная драма Олега Биймы по мотивам пьесы Владимира Винниченко («Укртелефильм», 1990).

Общественные движения
 Чёрные пантеры — американская леворадикальная организация чернокожих. Была активна с середины 1960-х по  годы.
 Британские чёрные пантеры — британская организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего и другого не-белого населения Великобритании.
 Чёрные пантеры (Израиль) (ивр.: הפנתרים השחורים, транслит HaPanterim HaShhorim) — израильское общественное движение 1970-х годов против дискриминации не-ашкеназских евреев Израиля (мизрахим и сефардов).

См. также 
 Пантера (значения)